Onderdistrict in Indonesië
 Kalibagor (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java 
Plaats in Indonesië
 Kalibagor (Kalibagor), een plaats in het onderdistrict Kalibagor, van het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java 
 Kalibagor (Kebumen), een plaats in het onderdistrict Kebumen, van het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java 
 Kalibagor (Situbondo), een plaats in het onderdistrict Situbondo, van het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java